Пуритане (англ. Puritans, от лат. puritas — чистота) — многозначный термин.

 Пуритане — последователи кальвинизма в Англии в XVI—XVII веках, выступавшие за углубление Реформации, проведённой сверху в форме англиканства, и искоренение оставшихся католических элементов.
 «Пуритане» — опера в трёх актах итальянского композитора Винченцо Беллини. 
 «Пуритане» — исторический роман Вальтера Скотта, опубликованный в 1816 году.